Personen
 Carl Glover, Brits designer
 Charles Glover Barkla (1877-1944), Brits natuurkundige
 Corey Glover (1964), Amerikaans muzikant
 Crispin Glover (1964), Amerikaans acteur
 Danny Glover (1946), Amerikaans acteur
 Donald Glover (1983), Amerikaans acteur en rapper
 John Glover (acteur) (1944), Amerikaans acteur
 John Wayne Glover (1932-2005), Amerikaans seriemoordenaar
 Lucas Glover (1979), Amerikaans golfer
 Roger Glover (1945), Brits muzikant

 Overig
 Glover Trophy, autorace in Engeland
 Glover (computerspel), een computerspel
 Glover (Vermont), plaats in de Verenigde Staten